Division 2 kan syfta på:

 Division 2 i fotboll för damer – fjärde högsta divisionen i svensk damfotboll
 Division 2 i fotboll för herrar (1928-1986) – näst högsta nivå i fotboll för herrar i Sverige 1928–1986
 Division 2 i fotboll för herrar – tredje högsta serie 1987–2005, fjärde högsta serie 2006–
 Division 2 i handboll för damer
 Division 2 i handboll för herrar
 Hockeytvåan (ishockey)

Se även
 Division II i ishockey